Aspergillus brukar räknas som ett släkte av svampar. Aspergillus ingår i familjen Trichocomaceae, ordningen Eurotiales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäckssvampar och riket svampar. Aspergillus har dock också beskrivits som "det vetenskapliga namnet på borstmögel", den anamorfa fasen för tre sporsäckssvampsläkten.

En av de vanligaste arterna är svartmögelsvampen Aspergillus niger.

Vissa arter kan orsaka sjukdom (aspergillos) hos människan.

Bildgalleri

Källor

Sporsäcksvampar
Aspergillus